Złoty Puchar CONCACAF 2011 odbył się w Stanach Zjednoczonych. Była to 11-ta edycja Złotego Pucharu CONCACAF.

Uczestnicy

Stadiony

Turniej

Faza grupowa

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

Tabela drużyn z 3. miejsc

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Strzelcy 
7 Bramek
  Javier Hernández
4 Bramki

  Aldo de Nigris

  Luis Tejada

  Rodolfo Zelaya

3 Bramki

  Carlo Costly
  Jerry Bengtson
  Demar Phillips
  Marco Urena

  Pablo Barrera
  Giovani dos Santos
  Andrés Guardado
  Clint Dempsey

2 Bramki

  Brice Jovial
  Carlos Ruiz
  Ryan Johnson

  Dwayne De Rosario
  Gabriel Enrique Gómez
  Jozy Altidore

1 Bramka

  Clive Murray
  José Javier Del Aguila
  Marco Pappa
  Carlos Eduardo Gallardo
  Walter Martínez
  Alfredo Mejía
  Luton Shelton
  Omar Daley
  Álvaro Saborío

  Heiner Mora
  Joel Campbell
  Randall Brenes
  Dennis Marshall
  Yénier Márquez
  Efraín Juárez
  Rafael Márquez
  Blas Pérez

  Osael Romero
  Léster Blanco
  Arturo Alvarez
  Eliseo Quintanilla
  Clarence Goodson
  Jermaine Jones
  Michael Bradley
  Landon Donovan

Nagrody 
 
ZŁOTY PUCHAR CONCACAF 2011

Meksyk 6. TYTUŁ

Bibliografia 
 

Złoty Puchar CONCACAF 2011